Кубок Чиано (Сиано) () являлся известной автомобильной гонкой в Италии. Оригинальное название — Coppa Montenero или Circuito Montenero. Название Кубок Чиано использовалось в 1927—1939 годах.

Начиная с первых соревнований, спортивные автомобильные гонки в Италии были очень популярны. Сразу после Первой мировой войны было построено несколько гоночных трасс. Стоит отметить, что среди них был Montenero Circuit в Ливорно, который стал домом для ежегодного Кубка Монтенеро с 1921 года. В начале в гонках участвовали только местные гонщики, и организаторы испытывали серьёзные финансовые проблемы. Но в 1923 году данный турнир был взят под контроль Автомобильного клуба Италии, что обезопасило его от банкротства.

В 1927 году в Ливорно появился морской герой и политик Костанцо Чиано (Costanzo Ciano), придумавший и проспонсировший трофей за победу — Кубок Чиано. В начале трофей вручался за победы в гонках спустя неделю после Кубка Монтенеро. Но в 1929 году Кубок Чиано стал главным событием, и с этого времени данное название стало общепринятым.
Гонщик Эмилио Матерасси (Emilio Materassi) выигрывал гонку 4 раза подряд в 1925—1928 годах и заслужил прозвище «Король Монтенеро».

В тридцатые годы итальянский гонщик член зала Славы Тацио Нуволари выиграл гонку пять раз, больше чем кто-либо. Особенно значимой стала победа в 1936 году, где он обошёл мощные немецкие автомобили. Эта победа стала одной из причин включения трассы Монтенеро в Гран-при Италии в 1937 году, вместо используемой обычно Монцы.

В 1939 году гонки в классе Вуатюретт были постоянными. Последняя прошла перед Второй мировой войной, затем гонки прервались на много лет.

В 1947 году прошла 20-я финальная гонка Кубка Монтенеро на автомобилях 1500 см³ без турбонаддува. Из-за связей Костанцо Чиано с фашистским режимом она больше не называлась Кубком Чиано.

Победители Кубка Чиано

* В 1937 году гонка имела статус Гран-при Италии

Примечания

Автоспорт в Италии
Гонки спортивных машин